Rohozec kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Rohozec (okres Brno-venkov)
 Rohozec (okres Kutná Hora)
 Podbořanský Rohozec (okres Louny)